Александр Владимирович Журавлёв:
 Журавлёв, Александр Владимирович — украинский легкоатлет (прыжки в высоту).
 Журавлёв, Александр Владимирович (1947—2018) — советский футболист.